Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) — украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

История 
Юмористическое шоу «Лига Смеха» («Чемпионат Украины по Юмору») создано в 2015 году украинской студией «Квартал 95».

Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт приём заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1.

Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН.

Многие команды (Одесские мансы, Винницкие, VIP Тернополь) прежде играли в украинских лигах КВН. Сергей Сивохо и Игорь Ласточкин были вице-чемпионами Высшей Лиги КВН в составе команд Донецкого Политехнического Института в 1991 году (Сивохо) и сборной Днепропетровска (Ласточкин).

Ведущий Владимир Зеленский в 2002 году дошёл до полуфинала Высшей Лиги КВН в составе криворожской команды «95-й квартал».

Директор Наум Баруля до 2013 года был руководителем Международного союза КВН, а редактор Андрей Чивурин (чемпион КВН 1995 года в составе команды Харьковского Авиационного Института) редактировал Высшую Лигу КВН до 2012 года.

Судьи 
В первом сезоне судьями стали:

 Игорь Ласточкин — украинский актёр, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец.
 Алексей Потапенко (Потап) — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины. 
 Сергей Сивохо — украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист.
 Юрий Горбунов — украинский телеведущий и актёр. Заслуженный артист Украины.
 Елена Кравец — украинская актриса и административный директор «Студии Квартал-95».
 Антон Лирник — украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, резидент Камеди Клаб, участник «Дуэта Чехова», режиссёр, продюсер и писатель.

Во втором сезоне к ним присоединилась:

 Оля Полякова — украинская певица и телеведущая, актриса.

В третьем сезоне изменений не состоялось, однако на части игр Сергея Сивохо заменял:

 Евгений Кошевой — украинский шоумен, телеведущий и актёр.

В четвёртом сезоне из тренеров в проекте остались только Игорь Ласточкин и Оля Полякова, а также Евгений Кошевой стал основным тренером после сезона в качестве замены. К ним присоединились:

 Юрий Ткач — комик, танцор, участник команды КВН «Днепр», актёр.
 Надя Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
 Влад Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов «Танцюють всі!», «Україна має талант», «Танці з зірками» и «Модель XL».
 Станислав Боклан — украинский актёр театра и кино. Народный артист Украины.

В пятом сезоне к Оле Поляковой, Юрию Ткачу, Станиславу Боклану и Евгению Кошевому присоединились:

 Гарик Бирча — актёр и автор развлекательно-юмористических телепрограмм, актёр кино.
 Сергей Сивохо — украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист.
 Джокер — тренер, меняющийся в каждом выпуске (Елена Кравец, Алексей Потапенко (Потап), Надежда Дорофеева, Влад Яма, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар, Владимир Дантес и Дмитрий Танкович).

В шестом сезоне состав жюри пополнили Владимир Дантес (известный украинский певец, был тренером — джокером в 5 сезоне) и Наталья Могилевская (Народная артистка Украины ,она была тренером в одной из региональных турниров (Слобожанской Лиге Смеха)). Также в жюри после сезона, сыгранного с командой «Днепр», вернулся Игорь Ласточкин.

В седьмом сезоне из тренеров шестого сезона остались только Станислав Боклан (независимый судья) и Владимир Дантес, а к ним присоединились Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Гарик Корогодский и Маша Ефросинина.

Таблица сезонов 

1 Стас Боклан играл роль независимого судьи в 7 сезоне и не участвовал в качестве тренера.

Команды 
Курсивом шрифтом выделены финалисты. Жирным шрифтом выделены победители сезона.

Первый сезон 
1-й сезон Лиги Смеха прошёл в 2015 году. Старт сезона произошёл на фестивале команд, который проходил в Одессе с 30 января по 6 февраля 2015 года и закончился гала-концертом, который прошел 6 февраля на сцене Академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного. В первом сезоне «Лиги Смеха» участвовало 135 команд из 42 городов Украины.

Чемпионами первого сезона стала команда «Два капитана 1955», наставник команды — Сергей Сивохо.

Схема

1 выпуск (Фестиваль) 
Легенда

2 выпуск (1-я 1/8 финала) 
Легенда

Игра. Тема — «1-е апреля» 

*Трём участникам от каждой участвующей команды даётся ситуация. Требуется воспроизвести эту ситуацию в декорациях (и возможно в образах). Главный изъян декораций — они расположены на наклонной скользкой плоскости, из-за чего весьма затруднено передвижение вперёд (относительно декораций) неподготовленного человека. Ведущий зачитывает сценарий ситуации, давая участникам время на нужные действия или желательные реплики. Импровизация участников должна быть смешной.

Проект покинула команда Елены Кравец- Лукас

3 выпуск (2-я 1/8 финала)

Игра. Тема — «Весна» 

*Елена Кравец встала с небольшой задержкой после 30 секунд, но её голос засчитали.

*Для проведения баттла было необходимо 2 команды, для чего предварительно из трёх команд, набравших по 4 балла, тренера трёх других команд добрали команду «Замок Любарта» без баттла в этап 1/4.

Команда «Сахара не надо» под руководством Игоря Ласточкина покинула проект.

4 выпуск (1-я 1/4 финала)

Игра. Тема — «Кино» 

*Участнику от каждой команды, участвующей в баттле, даётся 2 минуты на выступление в жанре стэндап.

**Зрители задают вопросы участвующим командам, команды смешно на них отвечают (аналог разминки со зрителем из КВН).

***Елена Кравец, чьей команды нет в игре, и Юрий Горбунов, команда которого прошла дальше, принимают коллективное решение

По итогу первого баттла команда «Manhattan» под руководством Сергея Сивохо покидает проект и дальше в игре не принимает участие.

*Для баттла требуется по два человека от каждой участвующей команды. Участникам ложатся на пол, после чего за 2 минуты им нужно познаково показать заданное слово/иностранное слово/числовой пример. Каждая буква/знак/цифра из тел снимается сверху. Условие — не отрывать части тела от пола и показывать буквы творчески, импровизировать. Можно комментировать происходящее.

По итогу второго баттла команда «Де Ришельё» под руководством Игоря Ласточкина покидает проект.

Проект покинули команды: 'Manhattan" тренера Сергея Сивохо и «Де Ришельё» тренера Игоря Ласточкина. Игорь Ласточкин остался без команд.

5 выпуск (2-я 1/4 финала)

Игра. Тема — «Путешествие во времени» 

По итогу первого баттла команда «Генералы RK» под руководством Алексея Потапенко покидает проект и дальше в игре не принимает участие.

По итогу второго баттла команда «Замок Любарта» под руководством Юрия Горбунова покидает проект.

Проект покинули команды: «Генералы RK» тренера Алексея Потапенко и «Замок Любарта» тренера Юрия Горбунова.

6 выпуск (1-я 1/2 финала)

Игра. Тема — «Киев в разные эпохи» 

*В театральном конкурсе не выступает тренер. Каждая команда имеет право пригласить звёздного гостя.

*Звезда играет фрагменты из своего музыкальных произведений. Затем проигрывается отрывок, который командам нужно по-своему продолжить (добить) — в рифму и смешно.

По итогу первого баттла команда Антона Лирника — «Трио „Разные“ и Ведущий» под руководством Антона Лирника покидает проект и дальше в игре не принимает участие.

Проект покинули команды: «Трио „Разные“ и Ведущий» тренера Антона Лирника и «VIP» тренера Юрия Горбунова. Последний остался без команд.

По итогу игры в финал сезона прошла команда «Заинька» тренера Елены Кравец.

Зимний Кубок 
Первый зимний кубок Лиги Смеха прошёл в Киеве 17 декабря 2015 года. Победителем стала команда «Трио „Разные“ и Ведущий», тренер — Антон Лирник.

Второй сезон 
2-й сезон Лиги Смеха прошёл в 2016 году. Старт сезона произошёл на фестивале команд, который проходил в Одессе с 21 января по 30 января 2016 года.

Чемпионами второго сезона стала команда «Прозрачный гонщик», наставник команды — Игорь Ласточкин.

Летний Кубок 
Первый летний кубок «Лиги Смеха» прошёл в Юрмале 8 октября 2016 года. Победителем стала команда «VIP» (г. Тернополь), тренер — Оля Полякова.

Зимний Кубок 
Второй зимний кубок Лиги Смеха прошёл в Киеве 30 ноября 2016 года, участвовало 13 команд. Победителем стала команда «Любимый город».

Третий сезон 
3-й сезон Лиги Смеха прошёл в 2017 году. Старт сезона произошёл на фестивале команд, который традиционно проходил в Одессе.

Чемпионами третьего сезона стала команда «Стояновка» (Молдова), тренер команды — Игорь Ласточкин, а также, после волнений зала, членами жюри было принято решение присудить чемпионство команде «Загорецька Людмила Степанівна» (г. Львів), тренер команды — Юрий Горбунов.

Это первое в истории Лиги Смеха двойное чемпионство.

Летний Кубок 
Второй летний кубок Лиги Смеха прошёл в Одессе 30 июля 2017 года. Победителем стал дуэт команд Елены Кравец — «Отдыхаем вместе» и «Луганская сборная».

Приз зрительских симпатий достался команде «Прозрачный гонщик».

Зимний Кубок 
Третий зимний кубок Лиги Смеха прошёл в Киеве 18 ноября 2017 года, участвовало 11 команд. Победителем стала команда «Николь Кидман».

Четвёртый сезон 
4-й сезон Лиги Смеха стартовал 3 февраля 2018 года в Одессе. Победителем 4-го сезона стала команда «Стояновка» (Молдова), тренер Оля Полякова.

Летний кубок 
4-й летний кубок прошёл 29 июля 2018 года. Победила команда «Загорецька Людмила Степанівна» (Львов), тренер Станислав Боклан.

Зимний кубок 
4-й зимний кубок прошёл 17 ноября 2018 в Киеве. Победила команда «Стадион „Диброва“» (Кривой Рог/Царичанка), тренер Юрий Ткач.

Пятый сезон 
Пятый сезон прошёл в 2019 году. Старт сезона начался с фестиваля в Одессе.

Финал 5 сезона прошёл 7 ноября 2019 года. Чемпионами сезона стала команда «Ветераны космических войск» (Киев/Прилуки/Остер), тренер Станислав Боклан.

Летний кубок 
Летний кубок прошёл 26 июля 2019 в Одессе. Чемпионами стали трио «Разные» (г. Киев), тренер Станислав Боклан.

Кубок чемпионов 
Первый в истории Лиги смеха Кубок чемпионов прошёл 27 июля 2019 года в Одессе. Чемпионом стала команда «Прозрачный гонщик» (Черноморск/Одесса), тренер Игорь Ласточкин.

Зимний кубок 
Зимний кубок прошёл 8 ноября 2019 года в Киеве. Чемпионом стала команда «Днепр».

Шестой сезон 
Шестой сезон прошёл в 2020. Старт сезона начался с фестиваля в Одессе.

Финал 6 сезона прошёл 27 ноября 2020 года. Чемпионами стали команда «СМТ», тренер Юрий Ткач.

Зимний кубок 
Зимний кубок прошёл 28 ноября 2020 года в Киеве. Ведущего Евгения Кошевого заменил ПТП. Чемпионами стала команда «Воробушек».

Седьмой сезон: Битва титанов 
Седьмой сезон: Битва титанов прошёл в 2021 году. Сезон начался с фестиваля в Одессе в феврале 2021 года. В этом сезоне боролись за победу лучшие команды за всю историю «Лиги смеха».

Финал прошёл 30 апреля 2021 года. Чемпионами стала команда «Воробушек», тренер Владимир Дантес.

Схема сезонов

1 сезон

2 сезон

3 сезон

4 сезон

5 сезон

6 сезон 
1 Во 2 этапе борьба шла за тотем, который дает команде возможность использовать +1 балл в игре 3 этапа, ни одна из команд не вылетела.

2 В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, команда «Короли турбаз» из Беларуси не имела возможности приехать на новые этапы игр, в связи с чем заменена на команду «Моя Провинция», которая проиграла в 1 этапе.

3 Дисквалификация — В связи с положительным тестом одного из участников команды на COVID-19, в данном этапе команда выбыла.

4 Не участвовали — В связи с положительным тестом одного из участников команды на COVID-19, в данном этапе команда не принимала участие, однако присутствовала в следующих этапах.

5 В связи с дисквалификацией команды «Любимый город», на этом этапе команды больше не могут вылететь. Команды «Нос» и «Наш Формат» входят в полуфинал с −1 баллом.

6 В связи с положительным тестом Юрия Ткача на COVID-19, в финале с его командами выступали другие тренеры: «СМТ» — Владимир Дантес, «ОГО» — Игорь Ласточкин. Хотя Ткач и не участвовал в финале, но он стал тренером-чемпионом.

7 сезон 
1 Дисквалификация — В связи с положительным тестом одного из участников команды на COVID-19, в данном этапе команда выбыла.

8 сезон

9 сезон

Система лиг «Лиги Смеха» 
В данный момент помимо телевизионной версии «Лиги Смеха» действуют 15 региональных лиг. Лиги делятся на два типа: главная (телевизионная) и региональные. Также в 2021 году телеканалом СТС совместно с АМиК планировался запуск российской версии проекта. Однако в марте (премьера первого выпуска планировалась в конце марта) телеканал СТС был вынужден прекратить проект, поскольку лицензия на формат «Лиги смеха» была отозвана по личному распоряжению Владимира Зеленского по политическим причинам.

Список официальных лиг «Лиги Смеха»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги смеха
 Лига смеха на сайте 1+1 video
 Официальные правила игры

Телепередачи Украины
Телепередачи 1+1
Телепередачи студии «95 квартал»
Телевизионные юмористические программы